De UEFA Super Cup 1995 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1994/95, Ajax, en de winnaar van de UEFA Cup Winners Cup 1994/95, Real Zaragoza, op 6 februari en 28 februari 1996. Het was de eerste editie van de Europese Supercup die de naam UEFA Super Cup droeg.

De eerste wedstrijd werd in La Romareda gespeeld en eindigde in een gelijkspel. Later eindigde de tweede wedstrijd, in het Olympisch Stadion, in een 4-0-overwinning voor Ajax. Zo sleepte Ajax de derde Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1994/95
AFC Ajax
Real Zaragoza
Sportevenement in Amsterdam
Voetbalfinale in Spanje
Voetbalfinale in Nederland